Rošpoh – wieś w Słowenii, w gminie Kungota
 Rošpoh – wieś w Słowenii, w gminie Maribor